The Island of Dr. Moreau kan avse:

 Doktor Moreaus ö (originaltitel: The Island of Doctor Moreau) – en bok av H.G. Wells
 Förvandlingens ö (originaltitel: The Island of Doctor Moreau) – en film från 1977
 The Island of Dr. Moreau (film, 1996) – en film från 1996